Ansiedlungskommissionen waren (unter anderem)
 die Preußische Ansiedlungskommission
 die Großherzogliche Ansiedlungskommission zu Schwerin